Podopterotegaeus är ett släkte av kvalster. Podopterotegaeus ingår i familjen Podopterotegaeidae. 

Podopterotegaeus är enda släktet i familjen Podopterotegaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Podopterotegaeus